Kuroiwa ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Kuroiwa (* 1961), japanischer Eisschnellläufer
 Chizuko Kuroiwa (* 1940), japanische Politikerin
 Kuroiwa Jūgo (1924–2003), japanischer Schriftsteller
 Mamoru Kuroiwa (* 1962), japanischer Boxer
 Munehisa Kuroiwa (* 1966), japanischer Eisschnellläufer
 Kuroiwa Ruikō (1862–1920), japanischer Schriftsteller
 Satoru Kuroiwa (* 1957), japanischer Eisschnellläufer
 Toshiyuki Kuroiwa (* 1969), japanischer Eisschnellläufer
 Yūji Kuroiwa (* 1954), japanischer Politiker

Kuroiwa bezeichnet außerdem:

 (7436) Kuroiwa, ein Asteroid des Hauptgürtels